Terremoto de Afganistán de 2022 puede referirse a:
 Terremoto de Afganistán de enero de 2022, ocurrido el 17 de enero
 Terremoto de Afganistán de junio de 2022, ocurrido el 22 de junio